Finnmark kan avse:
 Finnmark fylke – det nordligaste av Norges fylken
 Finnmarken –  under medeltiden ett geografiskt område som omfattar Norge norr om Lofoten samt finska och svenska Lappland eller i Sverige svenska Lappland
Finnmarker –  begrepp för de ofta ganska otillgängliga skogbevuxna områden i mellersta Sverige och sydöstra Norge som skogsfinnar befolkade – se finnskog

Finnmarker Dalarna
 Grangärde finnmark
 Malungs finnmark
 Nås finnmark
 Orsa finnmark
 Rättviks finnmark

Finnmarker Ångermanland
 Kramfors finnmark